Elektron se najpogosteje nanaša na negativno nabiti atomski delec.

Elektron lahko pomeni tudi:

 e, simbol za elementarni naboj, imenovan tudi elektron
 elektron (zlata zlitina), zlitina zlata in srebra
 elektron (magnezijeva zlitina), zlitina magnezija in več drugih kovin
 Elektron (podjetje), proizvajalec glasbil 
 Elektron (ISS), ruski kisikotvor

Electron lahko pomeni tudi:
 Acorn Electron, 8-bitni računalnik podjetja Acorn Computers Ltd
 širokokljuni motmot (Electron), rod ptičev iz družine motmotov
 Electron (heker), član avstralske hekerske skupine
 Electron engine, ustvarjalno orodje za videoigrice podjetja Obsidian Entertainment
 Electron (vozilo), ideja električnega mestnega vozila podjetja AMC
 L-188W "Electron", argentinski pomorski različek Lockheed L-188 Electra
 Visa Electron, vrsta kreditne kartice

Glej tudi 

 Jantar, fosilizirano smolo iglavcev, so stari Grki imenovali "elektron" (ἤλεκτρον)
 Electro (razločitev)
 Electrum, samorodna zlitina srebra in zlata